Marjaana Pitkänen (ur. 10 września 1991 w Siilinjärvi) – fińska biegaczka narciarska.

Kariera 
Biegi narciarskie uprawia od trzeciego roku życia. W 2010 zdobyła 4 złote medale mistrzostw kraju do lat 20. Rok później na mistrzostwach kraju wywalczyła złoto na 20 km stylem klasycznym i srebro w biegu łączonym na 10 km. W tym samym roku zdobyła srebrny medal w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten. W kwietniu 2013 była w składzie sztafety 3 × 5 km, która zdobyła mistrzostwo Finlandii.

W międzynarodowych zawodach zadebiutowała 14 grudnia 2007 roku w zawodach Pucharu Skandynawskiego w Vuokatti, zajmując 38. miejsce na 10 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata po raz pierwszy pojawiła się 29 listopada 2009 roku w Ruce, zajmując 72. miejsce na tym samym dystansie. Wzięła udział we wszystkich zawodach Ruka Triple 2013. W grudniu 2013 roku została brązową medalistką uniwersjady w Trydencie w biegu łączonym na 10 km.

Reprezentuje klub Vieremän Koitto. Mówi po angielsku, szwedzku i niemiecku.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Siilinjärvi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Urodzeni w 1991